

Дани сећања 

1210-е пне.

fr:1213 av. J.-C.